Марк Марголис (; родился 26 ноября 1939) — американский актёр. Номинант на премию «Эмми».

Биография 
Марк Марголис окончил Темпльский университет (Филадельфия), потом переехал в Нью-Йорк, где он учился вместе со Стеллой Адлер, а затем продолжил обучение в Актёрской студии. Начал сниматься в кинофильмах с 1976 года. Он стал известен благодаря таким фильмам как «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Реквием по мечте», «Фонтан», «Рестлер». Даррен Аронофски специально для него написал роль Отца Авилы в фильме «Фонтан».

Марголис снимался в ролях второго плана в различных телесериалах, таких как «Уравнитель», «Тюрьма Оз», «Закон и порядок», «Расследование Джордан», «Блудливая Калифорния», «Квантовый скачок», «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу». Роль Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие» принесла Марголису номинацию на премию «Эмми» в категории лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале и номинацию на премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Филадельфии
Выпускники Актёрской студии
Киноактёры США